Tarasenko je příjmení více osob:

 Andrej Tarasenko (* 1968) – ruský lední hokejista
 Kateryna Tarasenko (přechýleně Tarasenková) (* 1987) – ukrajinská veslařka
 Stanislav Tarasenko (* 1966) – ruský atlet
 Vladimir Tarasenko (* 1991) – ruský lední hokejista